Francis Cadell (ontdekkingsreiziger) (1822-1879), Schots ontdekkingsreiziger in Australië
 Francis Cadell (schilder) (1883-1937), Schots kunstschilder